Dubový potok může být:

 Dubový potok (přítok Moravy) – levostranný přítok Moravy v okresech Olomouc a Šumperk
 Dubový potok (přítok Oravy) – slovenský potok, přítok Oravy
 Dubový potok (přítok Selčianskeho potoka) – přítok Selčianského potoka v povodí Suché
 Dubový potok (přítok Večného potoka) – přítok Večného potoka v povodí Toply